Ziegenhain (Iéna)
 Ziegenhain (Westerwald)
 Ziegenhain (Schwalmstadt)